Fünfhuben ist ein deutscher Ortsname:
 Fünfhuben, Kreis Marienburg, Westpreußen, seit 1945: Lubiszewo Drugie, Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Fünfhuben, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedziałki (Barciany), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen